Власиње може бити:

 Власиње, насеље у општини Јајце, Средњобосански кантон, ФБиХ, БиХ
 Власиње, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ